Ommeren ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomeus van Ommeren (1859–1907), niederländischer Aktivist, Redakteur und Anarchist
 Richeus van Ommeren (1758–1796), niederländischer Philologe und Professor an der Universität von Amsterdam

Ommeren ist der Name folgender Orte:
 Ommeren (Gelderland), Ort in der niederländischen Provinz Gelderland